James Nares ist der Name folgender Personen:

*James Nares (Komponist) (1715–1783), englischer Komponist
James Nares (Maler) (* 1953), englischer Maler